Carencia (del latín kiara, "faltar") es un término polisémico, que se aplica a distintos ámbitos, tanto naturales como sociales; en todos ellos con el significado de la insuficiencia a la hora de cubrir una necesidad, o la ausencia de un elemento indispensable. Por ejemplo, en el caso del organismo humano, las enfermedades carenciales.

Ciencias naturales
 En fisiología, a la ausencia de ingesta o la ingesta insuficiente de una o más sustancias necesarias para el crecimiento y el equilibrio de un organismo multicelular.
 En biología vegetal, véase carencia (biología vegetal).
 En la alimentación humana, la carencia alimentaria es la deficiencia en el aporte de nutrientes que son la causa de la desnutrición (la más genérica, la causada por una dieta insuficiente en calorías) y las enfermedades carenciales (como el escorbuto -carencia de vitamina C- o la abitalepoproteinemia -carencia de lipoproteína-), cada una de ellas específicas, por ausencia de un nutriente concreto, aunque la dieta incluya suficientes calorías.

Psicología clínica y psiquiatría
Las carencias en el ámbito de la psicología y psiquiatría se refieren especialmente al desarrollo infantil (cuando son necesarios determinados estímulos para una desarrollo armónico), pero también se aprecian en los adultos, y en determinados casos se utilizan incluso con fines represivos (deprivación sensorial). También se pueden compensar (estimulación precoz).

 Carencia afectiva es el efecto de una falta o de una ausencia en el plano de la relación emocional en el niño. Se produce, por ejemplo, como resultado de las situaciones de divorcio o muerte de uno de los padres, por separaciones temporales o por ausencia de interrelación afectiva con ellos.
 Carencia estimulativa es la privación de estímulos sociales o sensoriomotores. Las aferencias son todos los estímulos procedentes del exterior que teóricamente enriquecen y permiten la formación o la organización de la personalidad, ya sea simplemente por su efecto, ya sea por las satisfacciones e insatisfacciones que producen. Las perturbaciones que dicha carencia provocarían serían distintas en el niño en vías de organización y en el niño ya organizado.

Ciencias sociales
 En Derecho, en una sucesión o una incautación, "carencia" es la ausencia de bienes muebles.

 En la legislación social, el período de carencia es el período durante el cual el empleado no recibe ninguna remuneración.
 En términos sociales, que no sólo incluyen las necesidades alimentarias, el concepto de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza.
 La carencia informativa es, por un lado la ausencia o insuficiencia de información, y por otro el resultado de la desinformación o la manipulación informativa.

Notas

Enlaces externos 

Términos médicos
Términos de psicología
Términos jurídicos